{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van São Paulo
| Officiële naam     = Brasil Open
| Plaats             = São Paulo
| Land               = Brazilië
| Locatie            = Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel
| Categorie          = ATP World Tour 250
| Ondergrond         = Gravel, indoor
| Prijzengeld        = $ 444.650   6,6% t.o.v. 2014
| Jaar               = 2015
| Datum              = 9 - 15 februari
| Editie             = 18
| Vorige             = 2014
| Volgende           = 2016
| Winnaar enkelspel  =  Pablo Cuevas
| Winnaar dubbelspel =  Juan Sebastián Cabal  Robert Farah Maksoud
}}

Het ATP-toernooi van São Paulo 2015 (officieel: Brasil Open''') werd van 9 tot en met 15 februari gespeeld in de Braziliaanse stad São Paulo. De wedstrijden werden gespeeld op Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães op indoor gravelbanen.

Het enkelspel werd gewonnen door Pablo Cuevas. Hij versloeg in de finale Luca Vanni met 6-4, 3-6 en 7-6(4). Het dubbelspel werd gewonnen door Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud. Zij versloegen in de finale Paolo Lorenzi en Diego Schwartzman met 6-4 en 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

São Paulo
ATP-toernooi van São Paulo